Дубови́цкая — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Дубовицкая, Анна Дмитриевна (род. 1983) — российская певица.
 Дубовицкая, Ирина Михайловна (род. 1958) — русский журналист, публицист, писатель.
 Дубовицкая, Надежда Александровна (1817—1893) — русский живописец-пейзажист.
 Дубовицкая, Регина Игоревна (род. 1948) — российская телеведущая. Другое  
 Дубовицкая — река в Томской области.